Veroudering (materiaal), waaronder ook geplande veroudering valt.
 Veroudering (mens)